Aerosul Taxi Aéreo Ltda. es una aerolínea brasileña basada en Curitiba. Fue fundada en 2014 como empresa de taxi aéreo y el primer vuelo fue en 2021.

Historia 
Aerosul estuvo fundada en 2014  como taxi aéreo y actualmente (junio de 2021) está operando como aerolínea regular ente varios pundos del sur de Brasil hasta un vuelo internacional a Asunción del Paraguay.

Destinos 
Abajo están los destinos previstos.

Flota 
La flota de Aerosul cuenta con las siguientes aeronaves, con una edad media de 16.5 años (a partir de junio de 2021):

Véase también 
Anexo:Aerolíneas de Brasil

Referencias 
 

Empresas de Brasil
Aerolíneas de Brasil